

Patronyme 

 Théodore Constant Leray (1795-1849), homme politique français ;
 Prudent-Louis Leray (1820-1879), artiste peintre et lithographe français ;
 Francis Leray (1861-1927), architecte français ;
 Adolphe Leray (1865-1921), médecin radiologue français ;
 Henry Leray (1905-1987), peintre français ;
 Jean Leray (1906-1998), mathématicien français ;
 Robert Leray (1907-1996), acteur français ;
 Marie-Pierre Leray (1975-), patineuse artistique française ;
 David Leray (1984-), footballeur français;
 Olivia Leray (1993-), chroniqueuse et journaliste sportive française.

Mathématiques 
 Projecteur de Leray, opérateur linéaire.

Liens externes 
 

Patronyme français